Oleksandriwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine in der Oblast Donezk mit etwa 3600 Einwohnern (2016)., bis Juli 2020 war die Ortschaft der Verwaltungssitz des Rajons Oleksandriwka.

Geographie 
Oleksandriwka liegt am Oberlauf der Samara, einem linken Nebenfluss des Dnepr im Nordwesten der Oblast Donezk 130 km nordwestlich vom Oblastzentrum Donezk. Der Ort im Zentrum des Rajon Oleksandriwka hat einen Eisenbahnanschluss.

Geschichte 
Die Siedlung wurde im Jahre 1762 gegründet und im  März 1923 Rajonzentrum. Am 18. Oktober 1941 wurde Oleksandriwka von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 12. September 1943 von Truppen der Roten Armee befreit.
Am 26. Mai 1965 erhielt das Dorf den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 30. Januar 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Oleksandriwka (Олександрівська селищна громада/Oleksandriwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die 41 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Dmytro-Darjiwka, Lewadne, Nadeschdiwka, Nowopoltawka, Petriwka Perscha, Sofijiwka und Warwariwka die gleichnamige Siedlungratsgemeinde Oleksandriwka (Олександрівська селищна рада/Oleksandriwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Oleksandriwka.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Kramatorsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Oleksandriwka Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle: 1864–1897;
ab 1959

Weblinks 
 Informationen zum Ort (ukrainisch)
  (russisch)
 Nachrichten der Region (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Donezk
Rajon Kramatorsk
Gegründet 1762